А́на () — небольшой город на западе Ирака, расположенный на территории мухафазы Анбар. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, на правом берегу Евфрат, на высоте 171 метра над уровнем моря.
Ана расположена на расстоянии приблизительно 157 километров к северо-западу от Эр-Рамади, административного центра провинции и на расстоянии 238 километров к западу-северо-западу (WNW) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 5 620 человек.
Динамика численности населения города по годам:

История 
Город известен с древности. В вавилонских текстах (2200 год до н. э.) город упоминается как Hanat, в табличках периода правления ассирийского царя Тукульти-Нинурты II (885 год до н. э.) — как a-na-at, в текстах периода правления Ашшур-нацир-апала II — как An-at.
Анато (Anatho) упоминается в трудах Исидора Харакского:
Затем в четырех схойнах остров Анато на Евфрате, размером в четыре стадия, на нем находится город.

В — годах в Ане вместе с соседней Эль-Хадитой правили эмиры из Бану-Шуайб, боковой ветви династии Укайлидов.

Примечания 

Анат
Города Ирака